De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2005 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 12 juni 2005 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Catalonië